Droptank kan have flere betydninger:

 Droptank (flyvning): En særlig tank, til montering på fly for at give forøget flyve-distance.
 Droptank (skib): En særlig tank til brug på skibe af særlige brandfarlige væsker